Operación Berlín puede designar:

A la Operación Berlín, maniobra militar de la Armada Naval Alemana durante la primera fase de la Segunda Guerra Mundial de diciembre de 1940 a marzo de 1941.
A la Operación Berlín, operación militar gestada por las Fuerzas Militares de Colombia en contra de la columna Arturo Ruíz de las FARC en 2000.
A la Operación Berlín, operación mediático-electoral realizada de 2017 a 2018 con el fin de desprestigiar al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.